Gafron ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Gafron (* 1954), deutscher Journalist
 Vera Gafron (* 1986), deutsches Model

Siehe auch:
 Gaffron